Анато́лий Дья́ков:
 Дьяков, Анатолий Витальевич (1911—1985) — советский астроном и метеоролог.
 Дьяков, Анатолий Фёдорович (1936—2015) — президент РАО «ЕЭС России».